Bez skazy (serial telewizyjny)
 Bez skazy (film)